Vanishing Point (Primal Scream-album) a Primal Scream ötödik nagylemeze
 Vanishing Point (film) az albumnak ötletet adó film
 Vanishing Point (Doctor Who)
 Vanishing Point (Mudhoney-album)